Die Premjer-Liga 2012/13 war die 21. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 20. Juli 2012 mit der Partie Mordowija Saransk gegen Lokomotive Moskau und endete am 26. Mai 2013. Vom 13. Dezember 2012 bis zum 10. März 2013 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde ZSKA Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Ab dieser Saison darf eine Mannschaft sieben ausländische (nicht russische) Spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld haben, anders als in der vorangegangenen Saison, als das Limit bei sechs Ausländern pro Mannschaft lag. Die neue Regel gilt bis 2017.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Zenit Sankt Petersburg in die Saison. Mordowija Saransk und Alanija Wladikawkas ersetzten die beiden Absteiger der Vorsaison Tom Tomsk und Spartak Naltschik.

Teilnehmer 

 
Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2011/12:
 Zenit St. Petersburg
 Spartak Moskau
 ZSKA Moskau
 Dynamo Moskau
 Anschi Machatschkala
 Rubin Kasan
 Lokomotive Moskau
 Kuban Krasnodar
 FK Krasnodar
 Amkar Perm
 Terek Grosny
 Krylja Sowetow Samara
 FK Rostow
 Wolga Nischni Nowgorod

Die zwei Aufsteiger:
 Mordowija Saransk
 Alanija Wladikawkas

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Teams auf den Relegationsplätzen spielten am 30. Mai und 3. Juni 2013 gegen den Dritten bzw. Vierten der Perwenstwo FNL um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von PFK ZSKA Moskau 

* Sekou Oliseh (11/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2012/13
Premjer-Liga-Saison